A 2014. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi egyéni sprint versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Ola Vigen Hattestad nyerte. A Magyarországot képviselő Szabó Milán a 73. helyen végzett.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A versenyt szabad stílusban futották.

A selejtezőből az első 30 helyen célba érkező versenyző jutott tovább. A negyeddöntő futamaiban a versenyzőket a selejtezőben elért időeredményeik szerint osztották be. Az öt futam mindegyikéből az első két helyen célba érkező, valamint az összesítésben két legjobb időt teljesítő versenyző jutott az elődöntőbe. Az elődöntő futamaiból az első két helyen célba érkező, valamint az összesítésben két legjobb időt teljesítő versenyző jutott a döntőbe.

A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 q: továbbjutás időeredmény alapján

Selejtező

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Források 

Sífutás a 2014. évi téli olimpiai játékokon